Batistense – abitanti di Bernardino Batista
Batistense – abitanti di São João Batista (Santa Catarina)